Okręty US Navy o nazwie USS "Baker" lub podobnych:
 Pierwszy "Baker" (DE-190) był niszczycielem eskortowym.  W służbie w latach 1943-46.
 "Paul G. Baker" to nazwa więcej niż jednego okrętu.
 "Mount Baker" to nazwa więcej niż jednego okrętu.

Baker